Полтавский автоагрегатный завод (, ПААЗ) — единственное на территории Украины предприятие по производству сложной тормозной аппаратуры для большегрузных автомобилей.

Находится в городе Полтава, с 1996 года входит в состав холдинговой компании ПАО «АвтоКрАЗ».

История

1945 - 1991 
Завод основан 1 декабря 1945 года как предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники (моторемонтный завод). В первые годы завод занимался ремонтом автомобильных, тракторных и комбайновых моторов; капитальным ремонтом станков, шлифовкой коленвалов, изготавливал походные кузнечные горны, водяные насосы и иную продукцию.

В 1946 году завод выпустил продукции на 7 тысяч рублей.

В 1948 году моторемонтный завод был реорганизован в ремонтный. В 1950 году были построены моторный цех и заводоуправление.

В 1953 году завод приступил к капитальному ремонту грузовых автомобилей ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. В 1957 году - к капитальному ремонту автомобилей «Победа».

27 апреля 1959 года завод был реорганизован в автоагрегатный, заводу была поставлена задача освоить массовое производство узлов и агрегатов тормозной системы для большегрузных автомобилей. В короткое время было освоено 7 наименований пневмоаппаратов и опрокидывающий механизм кузова для КрАЗа. В 1960 году изготовлены первые узлы тормозной аппаратуры и пневмоусилителя руля, которые были поставлены автомобильным заводам.

В декабре 1963 года первым из всех предприятий Полтавы заводу было присвоено звание предприятия коммунистического труда.

В 1964 году завод начинает производство опрыскивателей — первых товаров народного потребления выпускаемых на предприятии.

С 1970 года завод выпускает мясорубки.

В ходе девятой пятилетки (1971 - 1975) была произведена реконструкция завода, построены новые цеха, после чего завод стал головным предприятием автомобильной промышленности СССР по производству пневматической тормозной аппаратуры и пневмоаппаратуры для станкостроения.

В 1975 году на автоагрегатном заводе был создан участок по изготовлению нового типа автомобильных двигателей, продукция которого отправлялась на КамАЗ, другие предприятия СССР и на экспорт в более чем 50 стран мира.

С 1976 года начинается выпуск продукции пневмоаппаратуры станкостроения, начинает работу механосборочный цех № 2 площадью 13400 м², литейный цех мощностью 1200 тонн литья в год, подстанция открытого типа с ВЛ 110/10 квт, а в 1978 году инженерно-лабораторный комплекс.

В декабре 1982 года завод получил новое наименование: "имени 60-летия СССР".

В 1986 году на заводе были установлены 7 роботов, свыше 20 автоматических манипуляторов и 4 станка с ЧПУ.

В январе 1987 года предприятие было переведено на полный хозрасчёт и самофинансирование.

К началу 1989 года завод поставлял продукцию 930 потребителям в СССР и 40 других странах мира.

После 1991 
В 1994 году на базе завода создано открытое акционерное общество «ПААЗ».

15 мая 1995 года Кабинет министров Украины внёс Полтавский государственный автоагрегатный завод в перечень государственных предприятий Украины, подлежащих приватизации до конца 1995 года.

В 1996 году в структуре ОАО «ПААЗ» было создано предприятие «Автоагрегат-ПААЗ». В 1996 году предприятие вошло в состав Холдинговой Компании «АвтоКрАЗ».

16 февраля 2000 года Кабинет министров Украины исключил завод из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В 2004 году завод увеличил объёмы производства на 13,5% (до 43,165 млн. гривен) и завершил год с прибылью в размере 2,784 млн. гривен. В ходе реализации программы по обновлению производственной базы в первом полугодии 2005 года завод модернизировал ливерную машину и произвел ремонт основных производственных мощностей.

В 2006 году завод увеличил объёмы производства на 24,7% (до 67,1 млн. гривен) и завершил год с прибылью в размере 1,81 млн. гривен.

В декабре 2007 года в ходе реализации программы по обновлению производственной базы завод закупил и установил вертикальный отделочный центр стоимостью 200 тыс. евро производства американской компании Haas Automation.

2007 год завод завершил с прибылью в размере 5,144 млн. гривен.

Начавшийся в 2008 году экономический кризис поначалу не оказал влияния на предприятие (хотя осенью 2008 года завод был вынужден временно перейти на четырёхдневную рабочую неделю). Тем не менее, в сравнении с 2007 годом, в 2008 году объёмы производства увеличились на 12,15% (до 87,7 млн. гривен), но в 2009 году объёмы производства сократились на 40% (до 52,6 млн. гривен).

В марте 2009 года в ходе реализации программы по обновлению производственной базы завод купил электронный пружинонавивочный станок производства немецкой компании Wafios A.G. Стоимость станка составляла 100 тыс. евро.

В 2010 году хозяйственное положение предприятия стабилизировалось и 2010 год завод завершил с прибылью в размере 200 тыс. гривен.

В феврале 2011 года в ходе реализации программы по обновлению производственной базы завод купил токарный станок с числовым программным управлением JCL-60TSM производства компании "Jinn FA Machine Industrial Co, Ltd." (Тайвань). Стоимость станка составляла 12,5 млн. гривен.

2011 год завод завершил с чистым убытком в размере 19,083 млн. гривен.

В 2012 году завод выпустил продукции на сумму 94,5 млн. гривен.

В 2013 году завод сократил производство на 9%.

19 февраля 2016 года был подписан меморандум о привлечении предприятий Полтавской области к сотрудничеству с ГК "Укроборонпром", в соответствии с которым запланировано участие Полтавского автоагрегатного завода в выполнении программы импортозамещения.

12 февраля 2021 года против предприятия были введены санкции со стороны России.

Современное состояние 

Завод является специализированным предприятием по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей производства заводов КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, тракторов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Завод выпускает следующие виды продукции:
 Пневматическую тормозную аппаратуру
 Гидравлические автокомпоненты для грузовых автомобилей
 Товары народного потребления — мясорубки, кухонные комбайны, соковыжималки, пельменницы
 Испытательные стенды. Предназначены для проведения входного контроля пневмоаппаратов тормозной системы грузовых автомобилей

Руководство 
Генеральный директор — Литовченко Андриан Павлович. Директор по экономике и финансам — Мандрыченко Светлана Ивановна. Коммерческий директор — Гончаров Артем Григорьевич. Технический директор — Майстренко Сергей Павлович. Директор по качеству — Новиков Алексей Юрьевич. Директор по производству — Горб Николай Демьянович.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 
 

Производители автокомплектующих Украины
Предприятия Полтавы
Кременчугский автомобильный завод